Морський коник — рід риб родини Іглицевих (Syngnathidae)
 «Морський коник» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Морський коник» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.